U.S. Post Office and Customhouse ist der Name folgender im National Register of Historic Places gelisteten Objekte:
 U.S. Post Office and Customhouse (Burlington, Vermont), NRHP-ID 72000114
 U.S. Post Office and Customhouse (Richmond, Virginia), NRHP-ID 69000359